

Biografia

Infanzia, formazione ed esperienze militari 
Figlio dell'avvocato Carlo Rocco e di Marianna Ricci, frequentò le scuole elementari nel suo paese d'origine. Nel 1907 fu iscritto alla prima ginnasiale presso il Convitto del Liceo "Vincenzo Lanza" di Foggia dove trascorse tutta la trafila delle scuole secondarie superiori, fino al conseguimento della licenza liceale nell'estate del 1916.

Nell'autunno dello stesso anno, decise di seguire le orme professionali paterne iscrivendosi alla Facoltà di Giurisprudenza della Regia Università di Napoli. Le vicende belliche lo obbligarono però a sospendere ben presto gli studi e nell'aprile del 1917 presentò domanda di aggregazione alla Scuola Allievi Ufficiali di Complemento di Caserta per la frequentazione del 3º Corso A.U.C. che, tra i partecipanti, annoverava anche Ugo de Carolis e Carlo Rosselli.

Nell'ottobre del 1917, al termine del corso, venne nominato Aspirante Ufficiale di Complemento e destinato al 14º Reggimento di Fanteria della Brigata Pinerolo, che in quel periodo era schierato al fronte nord-orientale, nei pressi di Gorizia, in località Crauglio.

Alessandro Rocco raggiunse il proprio Reparto il 14 ottobre 1917, pochi giorni prima della Rotta di Caporetto (24 ottobre), e ricevette l'incarico di Comandante del I Plotone della 2ª Compagnia.

Caporetto ed il "fatto d'arme" di Gorgo al Monticano 

A seguito dello sfondamento delle truppe austro-ungariche, il 14º Reggimento iniziò un graduale ripiegamento verso la linea del Piave, tenendo sempre posizioni di retrovia e copertura del "grosso" dell'Esercito.

Dopo quattordici giorni di marcia forzata, superate le linee del Tagliamento prima e della Livenza poi, all'alba dell'8 novembre il Reparto consolidò la propria posizione presso Gorgo al Monticano, attestando il proprio Comando all'interno della Villa Revedin. Le truppe furono disposte su un fronte di circa cinquecento metri lungo l'argine del Monticano, in un punto ritenuto di alta valenza strategica per l'intercettazione ed il rallentamento delle truppe austro-ungariche, poiché posto tra il centro abitato di Gorgo ed il ponte della ferrovia, a cavallo della strada provinciale che conduce in direzione del Piave.

Al I Plotone di Alessandro Rocco fu affidato il compito di presidiare il tratto golenale a ridosso della Villa Revedin, in attesa della temuta ondata nemica.

Nella tarda mattinata dell'8 novembre, le prime avanguardie di fucilieri dell'imperial-regio esercito austro-ungarico raggiunsero l'abitato di Gorgo e installarono una batteria di mitragliatrici sul campanile della Chiesa parrocchiale per battere d'infilata le truppe italiane schierate al di là dell'argine. Contemporaneamente, le truppe d'assalto tentavano di scavalcare il Monticano mediante l'utilizzo di passerelle, ma furono ripetutamente respinti dai soldati del 14º Reggimento.

Dopo alcune ore di tentativi infruttuosi, un drappello di austriaci riuscì però a sfondare alcune centinaia di metri più a sud, in un punto controllato da una Compagnia di Granatieri, e ad aggirare i Reparti italiani arroccati sul caposaldo di Villa Revedin.

Alle 14:30 le truppe austro-ungariche riuscirono ad avere la meglio sui militari in grigioverde ed il fuoco poté finalmente cessare. Gli austriaci radunarono sul piazzale della Villa Revedin e fecero prigionieri 17 ufficiali italiani e 607 soldati.

La prigionia presso il Campo di Nagymegyer 
La sera stessa dell'8 novembre, Alessandro Rocco ed il resto della colonna di militari italiani fu fatto incamminare in direzione est, verso Opicina - Latisana, seguendo a ritroso il medesimo itinerario seguito nella fase del ripiegamento dopo Caporetto. A Latisana, i prigionieri - caricati su speciali treni requisiti per la bisogna - furono finalmente avviati presso i campi di prigionia dell'Austria, della Prussia e dell'Ungheria.

L'Aspirante Ufficiale Rocco fu destinato al campo di prigionia ungherese di Nagymegyer, l'odierna cittadina slovacca di Veľký Meder.

Presso il Kriegslager ungherese, Rocco fu detenuto esattamente un anno. Il Comandante italiano del campo, Colonnello Federico Toti, fece del suo meglio per mantenere l'ordine ed il decoro tra le migliaia di prigionieri italiani concentrati a Nagymegyer. Riuscì a tenere impegnati gran parte dei militari reclusi, attraverso l'assegnazione di piccoli incarichi di responsabilità: ad Alessandro Rocco fu affidato il compito di coordinare le attività della piccola infermeria distaccata del campo.

L'8 novembre del 1918, dopo la fine delle ostilità, i prigionieri italiani di Nagymegyer furono caricati ancora una volta su speciali convogli e fatti rimpatriare.

Alessandro Rocco rientrò a Trieste l'11 novembre e tre giorni dopo fu imbarcato sul piroscafo "Maria Teresa" per essere condotto al Centro di Raccolta di Senigallia per il previsto periodo di quarantena, nonché per essere audito dalla "Commissione per l'interrogatorio dei prigionieri di guerra resi dal nemico".

Riuscì a ritornare a Bovino solo il 15 dicembre 1918.

La laurea ed i primi passi nella professione forense e nell'attività politica 
Dopo l'esperienza della prigionia, riprese immediatamente gli studi, tornando a frequentare la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Nel volgere di un anno e mezzo riuscì a completare il ciclo di esami, laureandosi il 6 dicembre 1920.

Cominciò subito ad esercitare la professione forense presso lo studio legale del padre Carlo. Nel giugno del 1925, superato il quadriennio di pratica da procuratore, poté iscriversi all'Albo degli Avvocati della Provincia di Foggia e il 7 dicembre 1926 prestò giuramento per l'adesione al Sindacato Nazionale Avvocati e Procuratori.

Parallelamente, cominciò a seguire i primi movimenti di contrasto al fascismo che nell'estate del 1924, dopo il delitto Matteotti, cominciarono a sorgere su tutto il territorio nazionale. Fu corrispondente della testata "24 maggio", organo della sezione foggiana dell'Associazione Nazionale Combattenti, nell'ambito della quale si sviluppò una prima cellula di "Italia libera", considerato a buon diritto il primo movimento antifascista sorto a pochi mesi dalla proclamazione della dittatura.Sotto il profilo professionale, nella prima metà degli anni Trenta suscitarono particolare clamore le iniziative intraprese da Rocco per conto della Mensa Vescovile di Bovino, nell'ambito di controversie contro la locale Casa Ducale circa la gestione del terraggio di alcuni fondi di proprietà della Chiesa.

Il 2 agosto 1932, con provvedimento del Prefetto di Foggia, fu nominato Commissario Prefettizio del Comune di Bovino.

La caduta del fascismo e la ricostruzione del P.L.I. 
A partire dalla tarda primavera del 1943, dopo i primi Bombardamenti di Foggiaa opera dell'aeronautica alleata, la fronda antifascista di Capitanata cominciò a coagularsi attorno ad alcune figure rappresentative dell'opposizione al regime.

Alessandro Rocco, insieme al lucerino Pasquale Soccio, assunse l'iniziativa di ricostruire il comitato provinciale del Partito Liberale Italiano, ispirandosi all'azione politica condotta a livello nazionale da Benedetto Croce.[14]

Dopo i fatti del 25 luglio e dell'8 settembre, che consentirono la graduale ricostituzione dei Partiti antifascisti, anche il Partito Liberale di Capitanata riuscì a darsi una nuova organizzazione interna e ad Alessandro Rocco fu conferita la carica di fiduciario provinciale, una sorta di Segretario politico della provincia, nominato dal direttorio centrale del Partito.

Da quel momento e per oltre venticinque anni, rivestirà pressoché ininterrottamente i più importanti incarichi di direzione politica del P.L.I. foggiano, rivestendo per lungo tratto anche la carica di Consigliere Nazionale del Partito.

Il Comitato di Liberazione Nazionale ed il Congresso di Bari del 28-29 gennaio 1944 
A partire dal 9 settembre, con la costituzione in Roma del Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.), ebbe inizio anche la strutturazione dei Comitati regionali e, nelle settimane successive, dei Comitati provinciali.

Alessandro Rocco figurò tra gli animatori di quella fase politica nell’ambito del “Regno del Sud”, come venne denominata la limitata porzione di territorio (le cinque province pugliesi e la Sardegna) affidata al controllo del Governo Badoglio, mentre il resto del suolo nazionale era ancora diviso tra le regioni di fatto occupate dall’esercito tedesco ed i territori liberati dalle forze alleate durante la risalita della penisola. 

Quale capo politico dei liberali di Capitanata, fu tra gli organizzatori della riunione del 22 novembre 1943 che portò alla formale costituzione del Comitato di liberazione foggiano e che sancì la ripresa delle attività politiche libere e indipendenti in quella provincia.

Due giorni dopo, il 24 novembre a Bari, intervenne al convegno interregionale convocato dal CLN barese, concorrendo alle decisioni che portarono all’organizzazione del primo Congresso delle forze politiche dell’Italia libera, esteso ai rappresentanti di tutte le Province sino ad allora liberate dall’occupazione nazifascista.

L’evento – che avrebbe dovuto tenersi a Napoli il successivo 20 dicembre – fu spostato al Teatro Piccinni di Bari su decisione del Governo Militare Alleato (AMGOT) per motivi di ordine pubblico e sicurezza militare e rinviato al 28-29 gennaio 1944.

Sotto il patronato di figure come Benedetto Croce e Carlo Sforza, il consesso passerà alla storia come il “Congresso di Bari” e celebrato universalmente quale "prima libera Assemblea dell'Italia e dell'Europa liberata".

Come ricorda Croce nei suoi “Taccuini di lavoro”, il 30 gennaio, i liberali di Capitanata guidati da Alessandro Rocco organizzarono a Foggia un’estemporanea “coda” ai lavori congressuali: nel corso di un pranzo di lavoro, alla presenza dello stesso Croce, Sforza scrisse i due noti telegrammi di protesta – indirizzati ai Ministri degli Esteri alleati, Eden, Cordell Hull e Molotov – per denunciare il comportamento ostruzionistico nei confronti degli organizzatori del Congresso tenuto dalle Autorità dell’AMGOT, che all’ultimo momento avevano vietata la radiotrasmissione degli interventi e proibito al personale militare alleato di presenziare all’evento.

Nel corso del 1944, per effetto del suo ruolo di referente del C.L.N., Rocco divenne uno degli interlocutori privilegiati delle forze alleate di occupazione della provincia di Foggia ed, in particolare, del Tenente Colonnello Clive Temperley dell’VIII Armata britannica, una sorta di commissario plenipotenziario per conto dell'AMGOT.

Il rapporto stretto con l’Ufficiale inglese “valse alla popolazione non pochi benefici; ad esempio, l’utilizzo della mano d’opera militare che rese possibile il raccolto agricolo nel luglio del 1944 (…) E i sacrifici fruttarono alla Capitanata un primato su tutto il Sud: nell’estate del 1944 furono consegnati all’ammasso 456mila quintali di grano”.[14]

Attività politica 

A partire dal settembre 1943, Alessandro Rocco rivestì molteplici cariche politiche nell'ambito del Partito Liberale Italiano:

L'esperienza della "Squilla Liberale" 

Sin dalla primavera del 1944, Alessandro Rocco aveva affiancato la sua attività politica a quella giornalistica, scrivendo agguerriti articoli di fondo sulle pagine dell'organo liberale lucerino "L'Azione democratica", fondato e diretto da Pasquale Soccio.

Nel novembre del 1945, ottenne dalla Direzione provinciale del P.L.I. di Foggia l'autorizzazione a fondare un nuovo organo settimanale del Partito, con sede a Bovino, nell’intenzione di potenziare l’attività propagandistica.

Il nuovo giornale, intitolato “La Squilla Liberale – Settimanale dei liberali di Capitanata”, venne da subito impostato in maniera del tutto diversa dalla maggior parte dei fogli politici locali. Non voleva essere solo un notiziario di cronaca politica e locale, ma ambiva a fornire un quadro più ampio degli ambiti sociali e culturali del territorio. Per questo, oltre ad ospitare – in prima pagina – gli articoli di fondo, quasi sempre scritti direttamente da Rocco, che si inserivano in maniera caustica nel dibattito politico dell’epoca, spesso con aspri faccia a faccia con l’avversario di turno, conteneva anche una serie di piccole rubriche di più ampio respiro. “Bianco e nero”, “Il pelo nell’uovo”, “Acido prussico” erano i titoli delle rubriche fisse che alternavano notizie attinenti alla vita culturale nei vari centri della provincia, a cenni sugli eventi sociali d’interesse per la comunità.

Come è stato rilevato, “la Squilla liberale ebbe il merito di tener viva e diffondere la passione politica, senza mai cadere nel fanatismo di parte; risultò inoltre determinante per l’affermazione della nuova fisionomia del P.L.I., di partito aperto e progressista, saldamente ancorato al suo ruolo di centralità. Notevoli i contributi di dottrina giuridica ed economica, che si saldavano alla miglior tradizione liberale” e che elevavano sostanzialmente il livello qualitativo del giornale rispetto alla media degli analoghi fogli a diffusione locale.

L'impegno nelle attività di valorizzazione culturale e turistica del territorio 
Nel 1961, Alessandro Rocco fondò l'Associazione "Pro Bovino", antesignana delle Pro-Loco territoriali pugliesi e del Mezzogiorno d'Italia, associata nel 1966 all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia).

Resse la carica di Presidente dell'Associazione ininterrottamente per un trentennio, durante il quale organizzò centinaia di iniziative volte alla diffusione delle tradizioni gastronomiche e artigianali dei monti Dauni.

La biografia di Italo Alessandro Rocco è stata oggetto di un convegno dal titolo "Cento Anni Cinque Vite" organizzato dall'ArcheoClub di Bovino, tenutosi il 22 dicembre 2018 presso il Museo Civico "Carlo Gaetano Nicastro" di Bovino.

Onorificenze

Riconoscimenti professionali 
1973 - "Toga d'oro" dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Foggia, per il Cinquantenario dell'Iscrizione all'albo professionale.

1990 - Targa dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Foggia, per il Settantesimo anniversario della professione.

Bibliografia ragionata 
 Ciro Buonanno, Oronzo Valentini. Atti del Congresso di Bari, Roma, 1994
Benedetto Croce, Taccuini di lavoro, Napoli, 1987
Benedetto Croce, Quando l'Italia era tagliata in due. Estratto di un diario, luglio 1943-giugno 1944, Bari, Laterza 1948, in «Quaderni della “Critica”», marzo 1947, n. 7
Carmen Di Donna Prencipe, I liberali di Capitanata: 1943-1983, Bari, 1991
Agostino degli Espinosa, Il Regno del Sud, Milano 1995
Vito Antonio Leuzzi, Lucio Cioffi, Alleati Monarchia Partiti nel Regno del Sud, Fasano 1988
Alessandro Rocco, Memoria difensiva per la Mensa Vescovile di Bovino contro Lecca-Ducagini e Di Sangro, Foggia 1935
Andrea Rocco, Cento Anni Cinque Vite, Roma 2017 (ebook: https://drive.google.com/open?id=0B-H1WDscMT59SWRFS3NsRnZlUlU)
Luciano Zani, Italia Libera, Bari 1975

Note